Коляда́:

 Коляда — славянское народное название рождественского Сочельника, праздника Рождества Христова, а также Святок от Рождества до Крещения.
 Коляда — славянский фольклорный персонаж.

Персоналии 
 Коляда, Василий Алексеевич (1920—1953) — Герой Советского Союза.
 Коляда, Василий Нилович (1908—?) — советский строитель, лауреат Ленинской премии.
 Коляда, Владимир Андреевич (род. 1947) — советский и украинский актёр театра и кино.
 Коляда, Гео (1904—1941) — украинский поэт.
 Коляда, Михаил Сергеевич (род. 1995) — российский фигурист, заслуженный мастер спорта России.
 Коляда, Никифор Захарович (1891—1954) — организатор партизанского движения в Великой Отечественной войне.
 
 Коляда, Оксана Васильевна (род. 1980) — украинский сотрудник правоохранительных органов.
 Коляда, Сергей Авксентьевич (1907—1996) — русский советский художник-живописец.

Другое 
 Коляда-театр — частный театр в Екатеринбурге.

См. также 
 COLLADA
 Коляды